Carl von Ewald henviser til:

 Carl Ewald (officer) (1789-1866) – dansk general
 Carl von Ewald (jurist) (1852-1932) – tysk statsmand

Se også 

 Carl Ewald